Сангасте (ранее также Сагниц) — топоним на территории современной Эстонии, в уезде Валгамаа:

 Сангасте — волость в составе уезда Валгамаа в Эстонии.
 Сангасте — посёлок в волости Сангасте.
 Сангасте — ж/д станция в посёлке Сангасте.
 Сангасте — средневековая мыза, затем замок-дворец, ныне превращённый в музей.